Gerums kyrka kan syfta på:

 Gerums kyrka, en kyrkobyggnad i Visby stift
 Västra Gerums kyrka, en kyrkobyggnad i Skara stift 
 Östra Gerums kyrka, en kyrkobyggnad i Skara stift